Rotrou pode se referir a:

Jean Rotrou -  poeta e dramaturgo francês.
Nogent-le-Rotrou - comuna francesa.

Desambiguação